

Geografia

Austria 
 Pottenstein – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)

Germania 
 Pottenstein – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Pottenstein im Sudetenland – antico nome tedesco di Potštejn, comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)